Oyens steht für:

 Oyens (Iowa), Ort im Plymouth County (Iowa) im US-Bundesstaat Iowa

Oyens ist der Familienname folgender Personen:

 David Oyens (1842–1902), niederländischer Maler
 Johannes Christiaan de Marez Oyens (1845–1911), niederländischer Regierungsbeamter und Politiker
 Pieter Oyens (1842–1894), niederländischer Porträt- und Genremaler
 Tera de Marez Oyens (1932–1996), niederländische Komponistin